Пакистан се први пут појавио на Олимпијским играма 1948. године. Од тада Пакистан је пропустио само једне Летње олимпијске игре и то 1980. године, када се придружила бојкоту игара у Москви који су предводиле предводио САД.

На Зимским олимпијским играма Пакистан је дебитовао 2010. у Ванкуверу.. Пакистан никада није био домаћин олимпијских игара.

Пакистански олимпијци закључно са 2016. годином су освојили укупно 10 медаља и од тога три златне. Све медаље су освојене на Летњим олимпијским играма и то у само три спорта: хокеју на трави, рвању и боксу.

Национални олимпијски комитет Пакистана (-{Pakistan Olympic Association}-) је основан 1948. и признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Медаље освојене на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Пакистан на олимпијским играма